Il doppio del torneo di tennis U.S. Women's Hard Court Championships 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrici Liz Smylie e Helena Suková che hanno battuto in finale Manuela Maleeva-Fragniere e Mercedes Paz 6-1, 6-2.

Teste di serie

 Liz Smylie /  Helena Suková (Campionesse)
 Assente
 Jill Hetherington /  Kathy Rinaldi-Stunkel (semifinali)
 Manuela Maleeva-Fragniere /  Mercedes Paz (finale)

 Shannan McCarthy /  Kristine Kunce (primo turno)
 Claudia Porwik /  Christina Singer (quarti di finale)
 Valda Lake /  Clare Wood (quarti di finale)
 Danielle Jones /  Maya Kidowaki (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Women's Hard Court Championships 1993